На летних Олимпийских играх 1948 года соревнования по футболу проводились только среди мужчин. Завоевавшая золотые медали команда Швеции имела в своём составе всего 12 человек, которые и отыграли все её матчи. В составе бронзовых призёров из Дании на поле выходили 22 человека.

Медалисты

Результаты

Предварительный этап

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3 место

Финал

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com
 Сайт ФИФА 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1948
Международные соревнования по футболу в Великобритании
1948 год в футболе